

Geografia

Dania 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Narsarmijit

Niemcy 
 Friedrichstal - dzielnica Radeberga
 Friedrichstal - dzielnica Stutensee

Zobacz też 
 Friedrichstaler Kanal
 Friedrichsthal